Георгий Евгеньевич Фомин (1932—2019) — советский и российский конструктор ракетно-космической техники, заместитель генерального конструктора ЦСКБ.

Биография 
Родился 1 сентября 1932 года в деревне Михайловка Ржаксинского района Тамбовской области. В 1950—1956 годах учился в Московском авиационном институте, получил специальность инженера-электромеханика по вооружению самолётов.

По распределению работал на заводе № 1 имени Сталина в Куйбышеве технологом, потом — мастером по вооружению. В 1960 г. перевёлся в только что образовавшийся отдел № 25 Куйбышевского филиала ОКБ-1. Работал инженером, начальником группы, сектора, отдела, заместителем главного конструктора ЦСКБ по проектным работам. В 1996—2005 заместитель генерального директора ЦСКБ «Прогресс».

Участвовал в разработке многих ракетных изделий, в том числе лунной ракеты Н-1, космических аппаратов комплекса «Сапфир», а также секретных наблюдательных спутников.

Кандидат технических наук (1975). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

С 2005 года находился на пенсии. Умер в Самаре 15 февраля 2019 года.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Ленина (1976)
 Орден Октябрьской Революции (1988)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1995)
 Медаль «За доблестный труд» (1970)
 Золотая медаль ВДНХ СССР (1967)
 Медали Роскосмоса «Звезда Циолковского» (2000), «Знак Королёва» (2002)
 Медаль США «50-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны» (1995)

Примечания

Ссылки 
 Фомин Георгий Евгеньевич
 
 

Члены КПСС